Ryrie ist der Familienname von:
 Alec Ryrie (* 1971), britischer Historiker
 Charles C. Ryrie (1925–2016), US-amerikanischer Theologe
 Granville Ryrie (1865–1937), australischer Militär und Politiker

Sonstiges:
 Ryrie Rock, Klippenfelsen vor der Mawson-Küste, Mac-Robertson-Land, Antarktika